Iskriwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Iskriwka (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe, siehe Iskriwka (Tschutowe)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw, siehe Iskriwka (Tywriw)